Johann von Coll ist der Name folgender Personen:

* Johann Hugo Joseph von Coll (1735–1784), deutscher Verwaltungsjurist
 Johann Matthias von Coll (1692–1752), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Johann Nicolaus Jacob von Coll (1781–1872), deutscher Politiker, Bürgermeister von Zell an der Mosel